De secundaire structuur is de vorm die voortkomt uit het patroon van waterstofbruggen in een biopolymeer.

De term kan verwijzen naar:

 Secundaire structuur (eiwitten)
 Secundaire structuur (nucleïnezuur)